Storsjön, Hälsingland kan avse:

 Storsjön, Nordanstigs kommun – en insjö i norra Hälsingland
 Storsjön, Hudiksvalls kommun – en insjö i nordöstra Hälsingland
 Storsjön, Ljusdals kommun – en insjö i västra Hälsingland